Johann Friedrich August Tischbein – pittore tedesco
 Johann Heinrich Wilhelm Tischbein – pittore tedesco
 Johann Heinrich Tischbein il Vecchio – pittore tedesco